Gilmar Dal Pozzo (Quilombo, 1969. szeptember 1. –) brazil labdarúgókapus, edző, a Paysandu vezetőedzője.

Források 
Gilmar Dal Pozzo adatlapja a zerozero.pt oldalon 

1969-ben született személyek
Élő személyek
Brazil labdarúgók
Labdarúgókapusok
A SER Caxias do Sul labdarúgói
A Londrina EC labdarúgói
A Marítimo labdarúgói
A Goiás EC labdarúgói
Az Avaí FC labdarúgói
A Santa Cruz FC labdarúgói
A Canoas labdarúgói
Brazil labdarúgóedzők
A Pelotas vezetőedzői
Az EC Novo Hamburgo vezetőedzői
Az AF Chapecoense vezetőedzői
A Criciúma EC vezetőedzői
Az ABC FC vezetőedzői
A CC Náutico vezetőedzői